Наречье:

 Наречье  — река в России, протекает в Орловской области. Левый приток реки Студенец.
 Наречье — деревня в Мценском районе Орловской области.

См. также 
 Наречие — часть речи, неизменяемая, обозначающая признак действия, признак признака.